Der neue Tag ist der Titel folgender Zeitungen:
 Der Neue Tag (Köln), Kölner Tageszeitung
 Der Neue Tag (Prag), deutsche Besatzungszeitung im Zweiten Weltkrieg
 Der neue Tag (Weiden in der Oberpfalz), deutsche Regionalzeitung
 Der Neue Tag (Wien), Wiener Tageszeitung, Nachfolger des Fremden-Blattes
Siehe auch:
 Neuer Tag